Baudeloo (merk), een historisch motorfietsmerk
Abdij van Boudelo, ook wel als Baudeloo gespeld